Zhaoyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhaoyuan Shi (härad i Kina), Shandong, 
 Zhaoyuan Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar